Rheinarmee ist der Name folgender Armeen:

 Britische Rheinarmee
 Französische Rheinarmee (Begriffsklärung)
 die römische Rheinlegion
 ein am Rhein stehendes Kontingent der Preußischen Armee im 18 Jh.